или  может означать:
  — богиня.
 ISO 3166 код страны и национальный домен верхнего уровня Марокко (.ma).
 mA — миллиампер.
 Скользящее среднее (от ):
 Скользящая средняя (статистика).
 Скользящая средняя (индикатор).
 Скользящая средняя (фильтр).
 MA () — магистр гуманитарных наук (M.A., MA, AM или A.M.) — учёная степень в гуманитарных вузах некоторых стран.
 Почтовое сокращение для штата Массачусетс.

Фамилия 
  (1916—2008) — китайский ботаник (обозначение — Ma).

См. также 
 Ма (кириллица, значения)